Tentorium bezeichnet 

 Eine querverlaufende Struktur zwischen dem Okzipitallappen des Großhirns und dem Kleinhirn; das Tentorium cerebelli (dt. Kleinhirnzelt).
 Eine Skelettstruktur im Kopf von Wirbellosen; siehe Tentorium (Wirbellose).
 Ein römisches Zelt, siehe Tentorium (Zelt)